EFH steht für:
 Einfamilienwohnhaus
 Erdgeschossfußbodenhöhe (Bezeichnet den Punkt zur Angabe der Höhe des Hauses über der amtlichen Bezugshöhe); siehe auch Maß der baulichen Nutzung
 Elektrische Fensterheber bei Verkaufsanzeigen für Automobile
 Evangelische Fachhochschule

EFH